Guiding Light (Mumford & Sons), een nummer
 Guiding Light (Muse), een nummer van de Britse rockband Muse
 Guiding Light (televisieserie), een Amerikaanse soapserie
 Guiding Light (The Veils), een nummer van de Britse indie- en alternative-rockband The Veils